De Hungarian Darts Trophy 2022 was het tiende Europese Tour-evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 2 tot en met 4 september in Boedapest.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour-evenement bedroeg dit jaar £140.000.

Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld, kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers 
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 28 juni 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 7 juli 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 24 april 2022), de hoogst gerangschikte Hongaarse speler uit de ProTour, drie van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 10 juli 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 3 juni 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 25 juni 2022). Rowby-John Rodriguez trok zich terug vanwege de medische situatie van zijn dochter, waardoor Raymond van Barneveld een bye naar de tweede ronde ontving. Ook titelhouder Gerwyn Price trok zich terug, waardoor Madars Razma een bye naar de derde ronde ontving.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema 

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Hongarije
Sportevenement in Boedapest